Comitatul El Paso sau El Paso County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

 El Paso County, Colorado 
 El Paso County, Texas
 El Paso County, Kansas Territory